Шари́ф Наибгаджавович Шари́фов (; 11 ноября 1988,  с. Гунух, Чародинский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — азербайджанский борец вольного стиля аварского происхождения, член национальной сборной Азербайджана. Чемпион Олимпийских игр 2012 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира, неоднократный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы, неоднократный призёр чемпионатов Европы.

Биография 
По национальности — аварец. Шарип Шарипов — уроженец Чародинского района. Вольной борьбой он начал заниматься в Кизляре, после чего перебрался в Махачкалу, где попал в руки заслуженного тренера России Анвара Магомедгаджиева. В июне 2007 года в составе сборной России принимал участие на юниорском Первенстве Европы в Белграде. Решив выступать за азербайджанскую сборную, принял гражданство этой страны; на азербайджанском языке его имя и фамилия звучат как Шариф Шарифов.

На крупных международных соревнованиях Шариф дебютировал в 2008 году под флагом Азербайджана. Спустя год к нему пришёл первый серьёзный успех: на чемпионате мира в Хернинге Шарифов стал бронзовым призёром. В 2010 году он завоевал свою первую медаль в континентальных первенствах. На чемпионате Европы, который проходил в Баку, Шарифов стал серебряным призёром, уступив россиянину Анзору Уришеву. 2011 год был более успешным в карьере молодого борца. Сначала Шарифов завоевал бронзу европейского первенства в Дортмунде, а в сентябре, победив в финале украинца Ибрагима Алдатова, стал чемпионом мира в категории до 84 кг и получил право выступить на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где также выиграл золотую медаль. 31 августа 2012 года президент Азербайджана и Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев наградил Шарифова орденом «Шохрат» (Слава).

21 сентября 2019 года Шариф Шарифов на чемпионате мира по борьбе в столице Казахстана — городе Нур-Султан завоевал серебряную медаль и получил лицензию на летние Олимпийские игры «Токио-2020».

В 2011 году вошёл в десятку лучших спортсменов Азербайджана.

В 2012 году вошёл в двадцатку лучших спортсменов Азербайджана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Шарип Шарипов — герой Дагестана и Азербайджана
 Профиль на сайте fila

Борцы Азербайджана
Олимпийские чемпионы от Азербайджана
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы полутяжёлого веса
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года